Anatropi (, ) — дебютный студийный альбом греческого поп-певца Костаса Мартакиса выпущенный в июле 2007 года на греческом филиале «Sony BMG Creece».

Об альбоме 
В эфиры радиостанций попали песни «Ναι», «Ας τους να λένε», «Όνειρα μεγάλα», «Ανατροπή». В марте было выпущено переиздание альбома с песней, которая была представлена на национальный отбор Евровидения — «Always And Forever». А в декабре было выпущено второе переиздание с греческой версией «Always And Forever» и 4-я новыми песнями.

Список композиций